Третий мультиплекс:
 Третий мультиплекс цифрового телевидения России
 Третий мультиплекс цифрового телевидения Словакии
 RAI Mux 3
 Mediaset 3
 TIMB 3